Saint-Phalle ou Saint Phalle est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Catherine de Saint Phalle (1956-), traductrice et écrivaine française ;
 Famille de Saint-Phalle, famille de la noblesse française d'extraction chevaleresque :
 Jacques de Saint-Phalle (1917-2010), pilote français, as de l'aviation durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Niki de Saint Phalle (1930-2002), artiste, plasticienne, peintre, sculptrice et réalisatrice française ;
 Thérèse de Saint Phalle (1930-), écrivaine française.

Toponyme 

 Île Saint-Phalle, îlot de Nouvelle-Calédonie dans la commune de Boulouparis, sur la Grande Terre dans la Province sud ;
 Îlots Saint-Phalle, deux îlots de Nouvelle-Calédonie dans la commune de Poum, sur la Grande Terre dans la Province Nord.

Architecture 
 Hôtel Saint-Phalle, hôtel particulier de la ville française de Nevers.

Patronyme français